Просото (Panicum) е род растения от семейство Житни (Poaceae).

Таксонът е описан за пръв път от шведския ботаник и зоолог Карл Линей през 1753 година.

Видове

Бележки 

Просови